Cavagnari ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Cavagnari (1876–1966), italienischer Admiral und Staatssekretär
 Pierre Louis Napoleon Cavagnari (1841–1879), britischer Offizier und Gesandter in Britisch-Indien